Phileas del Montesexto (1970, Montevidéu) é o pseudônimo literário de um escritor uruguaio, dedicado à difusão de temas espirituais vinculados à Tradição Primordial.

Investigador das correntes espirituais do Oriente e Ocidente, a partir de sua peregrinação no Caminho de Santiago se dedicou a promover projetos para a difusão da Sabedoria Antiga, entre eles a Escola Internacional de Filosofia iniciática, promotora do Programa de Estudos "Opus Philosophicae Initiationis" (OPI), inspirada no trabalho de Eduardo Alfonso e Mário Roso de Luna.

Atualmente é o diretor responsável da revista "Axis Mundi" e dita conferências sobre Filosofia Iniciática por toda a América Latina.

Obras

 La Puerta del Templo (2011) ISBN 978-9974-98-349-6
 La Ciencia Arcana (2011) ISBN 978-9974-98-411-0
 Los Pilares de la Pansofía (2012) ISBN 978-612-46320-0-6
 El Peregrino de la Rosacruz (2012) ISBN 978-9974-98-708-1
 El Castillo Interior (2013) ISBN 978-9974-99-015-9
 Laberintos y Dragones (2014) ISBN 978-9974-99-400-3
 Diálogos en el Templo (2015) ISBN 978-9974-99-601-4
 La Conquista de Hastinapura (2015) ISBN 978-9974-99-781-3
 Cartas desde Portugal (2015) ISBN 978-9974-99-941-1
 La Rueda de Samsara (2015) ISBN 978-9974-91-005-8
 Cartas desde España (2016) ISBN 978-9974-91-203-8
 El Libro del Cuervo (2016) ISBN 978-9974-91-343-1
 Una Luz en el Laberinto (2016) ISBN 978-9974-91-370-7
 Un camino de dos direcciones (2017) ISBN 978-9974-91-622-7
 Cartas desde Francia (2017) ISBN 978-9974-91-640-1
 Huellas en el Sendero (2018) ISBN 978-9974918559
La Rosa Verde (2020) ISBN 978-9974-93-564-8
El Jardín de Sofía (2020) ISBN 978-9974-94-746-7
El Jardín de Sofía - Volumen 2 (2021) ISBN 978-9915-40-353-3

Ligações externas

 Livro "Os Pilares da Pansofia"
 Phileas del Montesexto - Google Books
 Phileas del Montesexto on-line
 Opus Philosophicae Initiationis
 Revista "Axis Mundi"

Escritores do Uruguai
Rosacruzes
 

 Los Pilares de la Pansofía en Archive.org